Hale puede referirse a:

 Hale, grupo musical de música filipina.

Divisiones administrativas 
 Hale, localidad de la Argentina.

Estados Unidos 
 Hale, ciudad del estado de Misuri.
 Hale, pueblo del estado de Wisconsin.

Inglaterra 
 Hale (Cheshire)
 Hale (Cumbria)
 Hale (Gran Mánchester)
 Hale (Hampshire)
 Hale (Medway), Kent
 Hale (Thanet), Kent
 Hale (Somerset)
 Hale (Surrey)

Personas 
 Alan Hale, astrónomo estadounidense.
 Fred H. Hale, Sr., una de las personas más longevas de la historia.
 George Ellery Hale, astrónomo estadounidense.
 Georgia Hale, actriz del cine mudo.
 Fred Hale, futbolista de las Islas Salomón.

Astronomía 
 (1024) Hale, asteroide nombrado en honor a George Ellery Hale.
 Telescopio Hale, telescopio estadounidense.

Enlaces externos